Кудла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кудла, Денис (род. 1994) — немецкий борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратный чемпион Германии.
 Кудла, Денис (род. 1992) — американский теннисист.
 Кудла, Михал (род. 1991) — польский гребец-каноист, чемпион Польши, бронзовый призер Летней Универсиады.